Jemma – nome femminile
 Enzo Jemma – pedagogista e scrittore italiano
 Ottavio Jemma – sceneggiatore e scrittore italiano 
 Rocco Jemma – medico pediatra italiano